

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe 
 Białków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Białków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko 
 Białków – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Cybinka 
 Białków – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko 
 Białków – część wsi Grodowice w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce

Zobacz też 
 Białków Górny, Białków Kościelny, Białkowo